Анастасия Екимова — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Альберта Брианти — не защищала свой титул.

Посев 

  Аранча Рус (Второй раунд)
  Анастасия Екимова (Титул)
  Стефани Форетц Гакон (Полуфинал, отказ)
  Чжан Кайчжэнь (Четвертьфинал)

<li> Эрика Сэма (Финал)
<li> Татьяна Лужанская (Четвертьфинал)
<li> Ноппаван Летчивакан ''(Второй раунд, отказ)
<li> Хань Синьюнь ''(Первый раунд)

 Ход турнира 

 Первые раунды 

 Секция 1 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л.Чжан
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А.Накамура
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ц.Лу
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Д.Чжао
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= В.Вонгтинчай
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Ж.Тянь
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А.Екимова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Т.Лужанская
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Р.Фудзивара
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М.Эгути
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= С.Форетц
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=r
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А.Накамура
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В.Вонгтинчай
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А.Екимова
| RD2-score08-1=68
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6'

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Т.Лужанская
| RD3-score01-1=67
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=

Финал

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Нинбо 2011